Bolaños kan avse:

 Bolaños (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Mexiko 

 Bolaños (kommun), Jalisco, 
 Bolaños, Jalisco, ort,

Spanien 

 Bolaños de Calatrava (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Bolaños de Calatrava (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Bolaños de Campos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Bolaños de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid,

Se även
 Bolano – flera
 Bolaño – flera